Das Adjektiv irreversibel bzw. das Substantiv Irreversibilität (von lat. reversus ‚umgekehrt‘) bezeichnet:
 unumkehrbare physikalische Zustandsänderung; siehe Irreversibler Prozess
 unumkehrbarer chemischer Vorgang; siehe Reversible Reaktion #Irreversible Reaktion

Irreversibel steht des Weiteren für:
 Irreversibel (Film), französischer Film von Gaspar Noé (2002)

Siehe auch:
 Reversibilität (Begriffsklärung)